Заслуженный работник культуры — почётное звание работников культуры в СССР, России и ряде стран СНГ:
 
 Заслуженный работник культуры Украины.
 Заслуженный работник культуры Узбекской ССР (учреждено в 1966 году).
 Заслуженный работник культуры Киргизской ССР (учреждено в 1968 году).
 Заслуженный работник культуры Азербайджана (учреждено в 1992 году).

Примечания